La Coppa di Lega svizzera 2019 è la 15ª edizione della SBL Cup, la Coppa di Lega organizzata da Swiss Basketball.

Partecipanti 
Partecipano 6 squadre della Swiss Basketball League 2020-2021.

Tabellone

Finale 

Pallacanestro nel 2021